The Last Call – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Last Call – cortometraggio del 1922 diretto da Alexander Hall
The Last Call – film del 1998 diretto da Steve Kurland
The Last Call – cortometraggio del 2011 diretto da Arya Moghaddam
The Last Call – cortometraggio del 2012 diretto da John M. Kangas